María de Woodstock (en inglés, Mary of Woodstock; 11 o 12 de marzo de 1279 – h. 1332), fue la séptima hija con nombre del rey Eduardo I de Inglaterra y su esposa Leonor de Castilla.

Primeros años 
La abuela de María, Leonor de Provenza, había decidido retirarse al Priorato de Amesbury en Wiltshire, una casa hija de Fontevrault. Ella influyó para que María y otra nieta, Leonor de Bretaña, se convirtieran en monjas benedictinas en el priorato. A pesar de la resistencia de Leonor de Castilla, María fue dedicada a Amesbury el día de la Asunción de 1285, a la edad de siete años, junto con 13 hijas de la nobleza. No recibió formalmente el velo de monja hasta diciembre de 1291, cuando alcanzó los 12 años de edad.  Leonor de Bretaña recibió el velo en marzo, mientras que Leonor de Provenza no llegó hasta junio de 1286.

Los padres de María dotaron a la abadía con cien libras anuales vitalicias; también recibió el doble de la paga usual para ropa y una dotación especial para vino de los almacenes, y vivió cómodamente en unos cuartos privados. Su padre las visitó a ella y a Leonor en el priorato repetidamente: dos veces en 1286 y en 1289, y de nuevo en 1290 y 1291.  Leonor de Provenza murió en 1291, y se esperaba que María se trasladara a Fontevrault. Ciertamente la priora de Fontevrault escribió frecuentemente a Eduardo I pidiéndole que su hija permaneciera allí. Probablemente para impedir que su hija cayera en manos francesas en caso de guerra con Inglaterra, Eduardo rechazó esto, y María siguió en Amesbury, incrementándose su dote a doscientas libras por año. En 1292, también se le dio el derecho a cuarenta robles por año de los bosques reales y veinte toneles de vino por año de Southampton.

Representante de la orden 
A pesar de ser residente en el priorato, María empezó a viajar por el país. Visitó a su hermano, Eduardo en 1293, y acudió con regularidad a la corte, pasando allí cinco semanas en 1297, en las vísperas de la partida de su hermana Isabel a Holanda. A finales de siglo, desempeñó el cargo de vicegerente y visitadora para la abadesa, con el derecho a autorizar la transferencia de monjas entre conventos.  En 1302, sus doscientas libras anuales fueron reemplazadas por los derechos sobre varias mansiones y el distrito de Wilton, todo con la condición de que se quedara en Inglaterra. Sin embargo, acumuló numerosas deudas de juego de dados mientras visitaba la corte de su padre, y en 1305 se le dieron 200 libras para pagarlas. También le dieron el Priorato de Grove en Bedfordshire para que lo manejara, reteniendo este cargo hasta su muerte.

No consiguió un cargo alto dentro de la orden, mientras que Leonor de Bretaña se convirtió en abadesa en Fontevrault en 1304. La bula papal Periculoso se leyó en Amesbury en 1303, exigiendo a las monjas que se quedaran en sus establecimientos religiosos, pero los viajes de María no parecen haber quedado afectados. Marchó a numerosas peregrinaciones, incluyendo una a Canterbury, y siguió visitando la corte, con un séquito de hasta 24 caballos, a veces con compañeras monjas. Poco después de 1313, cesó su papel como visitadora. En 1317, Eduardo el hermano de María, ahora rey Eduardo II, le pidió a Leonor que la devolviera el puesto, pero su petición fue rechazada. Pero María perseveró y obtuvo un mandato papal exigiendo su restablecimiento, que Leonor parece haber obedecido.

Vida posterior
A pesar de su conflicto aparente con Leonor, María siguió viviendo cómodamente. El fraile dominico y predicador Nicholas Trivet le dedicó a María sus Crónicas, que ella posiblemente le encargó escribir. Pretendía ser una historia entretenida del mundo, convirtiéndose más tarde una fuente importante para varias obras populares de la época. Además, varios nobles que deseaban que sus hijas tomaran los votos las custodiara ella.

María murió alrededor del año 1332, y probablemente fue enterrada en Amesbury. Después de su muerte, John de Warenne, VIII conde de Surrey, intentó divorciarse de Juana, la sobrina de María, pretendía que había tenido un lío con María antes de casarse con Juana. Si la pretensión de Juana era válida, su matrimonio con la sobrina de María habría sido nulo, pero a pesar del mandato del Papa para que se hicieran investigaciones al respecto, la verdad nunca fue establecida.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Benedictinos de Inglaterra
Princesas británicas
Casa de Plantagenet
Mujeres de la Edad Media en Inglaterra
Inglesas del siglo XIII
Inglesas del siglo XIV
Monjas benedictinas
Monjas cristianas del siglo XIV
Monjas cristianas del siglo XIII
Monjas de Inglaterra